Építmények
 Tádzs Mahal, mauzóleum Indiában, egyike a világ hét csodájának
 Tádzs Mahal Palota, szálloda, Mumbai egyik jelképe
 Trump Taj Mahal Kaszinó, épületegyüttes Atlantic City-ben
Személyek
 Taj Mahal, amerikai rapper
 Taj Mahal, amerikai blues zenész
Művészet
 Taj Mahal, Nanubaj Vakil 1941-es filmje
 Taj Mahal, M. Szadik 1963-as filmje
 Taj Mahal, Baratirádzsa 2000-es filmje Manodzzsal és Rija Szennel
 Taj Mahal – An Eternal Love Story, 2005-ös film 
 Taj Mahal, album
 „Taj Mahal”, Jorge Ben Jor dala
 „Taj Mahal”, Sam Roberts dala a 2003-as We Were Born in a Flame című albumán
egyéb
 Taj Mahal, 2000-ben piacra dobott német táblajáték
 Tádzs Mahal, indiai világos sör
Lásd még 
 Tádzs